— село в Японии, находящееся в уезде Айко префектуры Канагава.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Канагава региона Канто. С ним граничат города Ацуги, Хадано, Сагамихара и посёлки Айкава, Ямакита.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается клён, цветком — Rhododendron dilatatum, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Сёла префектуры Канагава